Con el nombre de Tabladillo hay varias localidades en España y pueden referirse a:
Tabladillo, caserío de Aldeavieja, en la provincia de Ávila; 
Tabladillo, pedanía de Arredondo, en Cantabria; 
Tabladillo, pedanía de Pareja, en la provincia de Guadalajara; 
Tabladillo, pedanía de Santa Colomba de Somoza, en la provincia de León; 
Tabladillo, despoblado de Molinaseca, en la provincia de León; 
Tabladillo, Entidad Local Menor de Santa María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia; o
Valle de Tabladillo, municipio de la provincia de Segovia.